Эде:

 Эде — народ группы тямов горных во Вьетнаме и Камбодже.
 Эде — город и муниципальный округ в провинции Гелдерланд в Нидерландах.

Персоналии 
 Эде, Николя (род. 1987) — французский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Эде, Чинеду (род. 1987) — немецкий футболист нигерийского происхождения.